Битва при Туртуре — происшедшее в 973 году сражение между объединённым войском христиан Прованса, Дофине и Лигурии под предводительством графа Прованского Гильома I, и отрядами арабов-сарацинов, обосновавшихся на приморской территории Прованса. Завершилась решительной победой провансальцев и изгнанием арабов из южной Франции. По итогам битвы граф Гильом получил титул «Освободителя» и «Отца Отечества» (Pater patriae).

Предыстория 
Ещё в конце IX столетия пришедшие из мусульманской Испании арабы заняли на юге Прованса, вдоль морского побережья ряд поселений, превратив их в крепости — прежде всего Фраксинет, находившийся немного выше нынешнего городка Ла-Гард-Френе. Эти укрепления мусульмане использовали как базы для периодических грабительских набегов в глубь страны, целью которых было как правило захват местного населения с дальнейшей продажей в рабство. Первоначально местные феодалы активно сопротивлялись иноземцам, однако позднее их отпор стал пассивнее.

В 973 году, однако, ситуация резко изменилась. Арабы захватили Майоля, происходившего из прованского городка Валенсоль аббата Клюнийского монастыря. Похитители потребовали за освобождение монаха значительную сумму денег, которую провансальское духовенство уплатило, и освободили Майоля. Однако затем монашество Прованса призвало население наконец освободить их землю от иноверцев-работорговцев, обратившись с этим в том числе и к графу Прованскому, Гильому I. Последний откликнулся на этот призыв и выступил в поход против арабов с армией, состоявшей не только из провансальцев, но и из уроженцев Ниццы и Дофине.

Военные действия 
Зная, что Фраксинет является центральной базой врага, граф Гильом направил свой главный удар против этой крепости, рассчитывая в генеральном сражении разгромить его основные силы. Арабы, в свою очередь, покинули крепость, также надеясь уничтожить провансальцев в битве на открытом поле. В провансальских Альпах произошли пять небольших сражений, и все они окончились для мусульман неудачно. Тогда они собрали все свои отряды у городка Туртур для решительного сражения. В этой, шестой по счёту битве граф Гильом опять одержал победу, после чего арабы отступили в свою крепость Фраксинет.

Дав солдатам немного отдохнуть, граф Гильом повёл их на штурм вражеской крепости. Здесь на помощь к нему пришли отряды мелких феодалов лигурийского и прованского побережья, а также ополчение города Соспель. Христианские войска поднялись на склоны горного массива Мор, окружили арабов в их убежище и сначала разрушили возведённые последними укрепления вокруг крепости. После этого войска графа пошли на приступ. Мусульмане бежали из Фраксинета и попытались укрыться в покрывавших горы лесах, однако там они были выслежены преследовавшими провансальцами, убиты или пленены. Как следствие крепость Фраксинет была разрушена, а взятые в плен мавры обращены в христианство и проданы в рабство.

Литература 
 Louis Dussieux. Les grands faits de l’histoire de France racontés par les contemporains, 8 Bände, 1879, hier: Band 1: Les origines et le moyen-âge jusqu'à la Guerre de Cent Ans

Ссылки 
 La bataille de Tourtour en 973
 Bataille de Tourtour

Сражения по алфавиту
Сражения с участием франков
Сражения во Франции
Сражения 973 года
X век в Западно-Франкском королевстве
История Прованса